Grønnegade har flere betydninger:

 Grønnegade (Arninge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Arninge Sogn, Lolland Kommune
 Grønnegade (Blovstrød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blovstrød Sogn, Hørsholm Kommune
 Grønnegade (Guldborgsund Kommune) – en landsby og et ejerlav i Bregninge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Grønnegade (København) - en gade i Indre By i København.
 Grønnegade (Ribe) – en gade i Ribe.
 Grønnegade (Aarhus) – en gade i Aarhus.
 Grønnegades Kaserne – en tidligere kaserne i Næstved.